Dellaporta ou 
 Guglielmo Della Porta (1515-1577), sculpteur italien ;
Giacomo della Porta (1533 - 1602), architecte italien ;
 Giambattista della Porta (1535 -1615), physicien, opticien, cryptologue et alchimiste italien ;
 Girolamo Della Porta (1746-1812), cardinal italien.
 Sofía Dellapórta, compositrice grecque.

Voir aussi